Lobbeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lobbeltjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (3,29 ha)
Lobbeltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 724513-166730), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,14 ha)
Lobbeltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725548-164875), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Lobbeltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725723-167758), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Nedre Lobbeltjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,74 ha)
Övre Lobbeltjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11,9 ha)

Se även
Lobbaltjärnarna

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn